Пражские анналы (лат. Annales Pragenses) — копия древних чешских анналов, сделанная около 1217 года пражским епископом Андреасом или каноником Винцентием. Охватывают период с 894 по 1220 гг. Сообщает главным образом об истории Чехии.

Издания 
 Annales Pragenses // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 119—121.

Переводы на русский язык 
 Пражские анналы  в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточной литературы

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Чешские хроники